Новая Калуга — название населённых пунктов на Украине:

 Новая Калуга — село в Великоалександровском районе Херсонской области.
 Новая Калуга Вторая — село в Великоалександровском районе Херсонской области.